Phở, een Vietnamese soep
 Phố, een riviereiland in de Đồng Nai, provincie Đồng Nai.